

Se (sin tilde)

Puede referirse a:

 Se, pronombre personal.
 Se, letra del alfabeto japonés.
 Se, instrumento.
 Se, símbolo del Selenio, cuyo número atómico es el 34.

SE (acrónimo) 
El acrónimo SE, que puede referirse a:

 Sudeste, uno de los puntos cardinales.op pl
 Secretaría de Estado.
 Secretaría de Economía (México).
 Societas europaea.

 Sociedad del Estado.
 Suecia (código ISO 3166-1 alfa-2).
 Provincia de Sevilla.
 Sharpay Evans.
 Servicios Estables, una denominación para entornos de pruebas que utiliza principalmente la Administración española.

Sé (con tilde) 

Sé puede referirse a:

 Sé, antiguo instrumento musical coreano que se acostumbraba a tocar en dúo con el qin chino, hoy en desuso.
 Sé, término portugués para catedral. En el mundo lusófono existen numerosas subdivisiones administrativas con ese nombre:

Localidades

Portugal 

 Sé - freguesia del concelho de Angra do Heroísmo.
 Sé - freguesia del concelho de Braganza.
 Sé - freguesia del concelho de Faro.
 Sé - freguesia del concelho de Funchal.
 Sé - freguesia del concelho de Guarda.
 Sé - freguesia del concelho de Lamego.
 Sé - freguesia del concelho de Lisboa.
 Sé - freguesia del concelho de Portalegre.
 Sé - freguesia del concelho de Oporto.
 Sé e São Pedro - freguesia del concelho de Évora, anteriormente llamada Sé.

Brasil 

 Sé - distrito de Salvador.
 Sé - distrito de São Paulo.
 Praça da Sé - plaza en la cual se localiza la catedral.

Macao 

 Sé - freguesia del concelho de Macao.

Edificios

Portugal 

 Sé de Lisboa.
 Sé de Braga.
 Sé de Oporto.

Brasil 

 Catedral da Sé en São Paulo.

Siglas